

Anno 
 1949 – (MCMXLIX in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1949 a.C.

Matematica 
 1949 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1949 Messina – asteroide della fascia principale del sistema solare